Florian Hardy (né le  à Nantes, en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue au poste de gardien de but.

Biographie 
Il est formé à Nantes. Il découvre la Ligue Magnus avec les Ducs d'Angers en 2005. Il gagne une place de titulaire lors de son arrivée à Morzine-Avoriaz en 2008. Après des passages à Dijon puis Chamonix, il revient à Angers en 2012.

Il est membre de l'équipe de France depuis 2010 ; pour sa première titularisation dans un match de championnat du monde, il est un des artisans de la première victoire de l'histoire de la France contre la Russie en mai 2013.

Lors du championnat du monde 2017, Florian Hardy reçoit le titre de meilleur joueur du match lors d'une victoire 5-1 contre la Finlande. Initialement remise à Pierre-Edouard Bellemare, la récompense est refusée par celui-ci au profit de Hardy qui a arrêté 42 tirs sur 43 dans cette rencontre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || Corsaires de Nantes || Division 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2005-2006 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2006-2007 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2007-2008 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 6 ||  ||  || 1,95 ||  ||  ||  || 1 ||  ||  || 5,73 ||  ||  || 
|-
| 2008-2009 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus || 26 ||  ||  || 3,79 ||  ||  ||  ||6||  ||  ||3,35||  ||  ||
|-
| 2008-2009 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Coupe de France||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2008-2009 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Coupe de la Ligue ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2009-2010 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 22 ||  ||  || 4,41 ||  ||  ||  || 3 ||  ||  || 3,16 ||  ||  || 
|-
| 2010-2011 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26 ||  ||  || 2,91 ||  ||  ||  || 3 ||  ||  || 2,21 ||  ||  || 
|-
| 2010-2011 || Chamois de Chamonix || Coupe de la Ligue ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2011-2012 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 21 ||  ||  || 2,55 ||  || 2 || 4 || 8 ||  ||  || 3,15 ||  ||  || 0
|-
| 2012-2013 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 22 ||  || 42 || 1,88 || 92,1 || 2 ||0  ||16  || 942 ||  || 2,16 || 92,1 ||3  ||0
|-
| 2012-2013 || Ducs d'Angers || Coupe de la Ligue || 5 || 299 ||  ||  ||  ||  ||  || 4 || 222 ||  || 2,7 || 72,2 ||  || 0
|-
| 2013-2014 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 26 ||  || 69 || 2,68 || 90,8 || 1 ||  0|| 16 ||918  ||  || 2,61 || 92,3 || 2 ||4 
|-
| 2014-2015 || EHC Munich || DEL || 24 ||  || 58 || 2,52 || 90,9 || 2 || 0|| 4 || 233 || 11 || 2,83 || 89,2 || 0 ||
|-
| 2015-2016 || Dornbirner EC || EBEL || 37 ||  || 85 || 2,33 || 92,1 || 4 || 2 || 6 || 341 || 13 || 2,29 || 93 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Dornbirner EC || EBEL || 52 ||  || 150 || 2,96 || 91 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 43 ||  || 124 || 2,85 || 90,7 || 2 ||  || 5 || 296 || 14 || 2,84 || 90,2 || 0 || 
|-
|2018-2019 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 40 ||  || 96 || 2,55 || 90,9 || 4 ||  || 5 || 292 || 16 || 3,29 || 88,5 || 0 || 
|-
| 2019-2020 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 38 ||  || 88 || 2,36 || 91 || 5 ||  || 4 || 240 || 5 || 1,25 || 96 || 1 || 
|-
| 2020-2021 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 20 ||  || 40 || 2,05 || 91,3 || 2 ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Hormadi Anglet || Ligue Magnus || 35 ||  || 103 || 2,98 || 89,7 || 2 ||  || 4 ||  || 15 || 3,75 || 87,7 || 0 ||

En équipe nationale 

| 2013 ||   || Championnat du monde || 2 || 72 ||  || 1,66 || 93,8 || 0 || 0 || 
|-
| 2014 ||  France || Championnat du monde || 2 || 121 ||  || 3,46 || 90,4 || 0 || 0 || 
|-
| 2015 ||  France || Championnat du monde || 2 || 77 ||  || 3,92 || 90,7 ||0  || 0 || 
|-
| 2016 ||  France || Championnat du monde || 2 || 80 ||  || 3,75 || 86,1||0  || 0 || 
|-
| 2017 ||  France || Championnat du monde || 4 || 178 ||  || 2,70 || 92,4 ||0  || 0 || 
|-
| 2018 ||  France || Championnat du monde || 5 || 278 ||  || 3,24 || 90,4 ||0  || 0 || 
|-
| 2019 ||  France || Championnat du monde || 5 || 290 || 20 || 4,13 || 88,1 || 0 || 0 ||

Trophées et honneurs personnels 
 2012 : 
 trophée Jean-Ferrand.
 2013 : 
 trophée Albert-Hassler.
 trophée Jean-Ferrand.
 2014 : 
 meilleur joueur de la finale de la Coupe de France

Titres et honneurs collectifs 
 2007 : Coupe de France (avec les Ducs d'Angers)
 2014 : Coupe de France (avec les Ducs d'Angers)

Références 

Naissance à Nantes
Naissance en février 1985
Joueur international français de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du EHC Munich
Joueur du Dornbirner EC
Gagnant du trophée Albert-Hassler
Gagnant du trophée Jean-Ferrand